Eindringen steht für
 Infiltration, von filtrieren, ital. filtrare, („durchseihen“) Flüssigkeit durch Filz laufen lassen
 Intrusion, von lat. intrudere, hineinpressen, -schieben 
 Invasion, von lat. invadere, hineingehen
 Penetration, von lat. penetrare, (penitus tief), sich in die Tiefe (Weite) begeben
Siehe auch:
 Die Eindringlinge
 Der Eindringling
Eindringkörper
Eindringtiefe
Eindringversuch